Transport:
Línia 12 del metro de Barcelona
Línia 12 TER Llenguadoc Rosselló
Línia 12 del metro de París